La désignation de Bayer Xi Sagittarii (ξ Sgr / ξ Sagittarii) est partagée par deux étoiles de la constellation du Sagittaire :
 ξ Sagittarii ;
 ξ Sagittarii.

Les deux étoiles sont séparées de 0,46° sur le ciel.

Comme elles sont proches de l'écliptique, ces étoiles peuvent être occultées par la Lune et très rarement par les planètes. La dernière occultation de ξ Sagittarii par une planète eut lieu le , lorsqu'elle fut occultée par Vénus.

Constellation du Sagittaire
Homonymie stellaire
Sagittarii, Xi